Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Франческа Ск'явоне

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

  Амелі Моресмо (чвертьфінал)
  '''Вінус Вільямс (переможниця)
  Віра Звонарьова (півфінал)
  Світлана Кузнецова (фінал)
  Паола Суарес (withdraw due low back pain)

<li>  Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
<li>  Патті Шнідер (2-ге коло)
<li>  Анна Смашнова-Пістолезі (чвертьфінал)
<li>  Франческа Ск'явоне (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

JandS Cup
2004